Celestina steht für:
 die italienische Form des Vornamens Cölestina
 La Celestina, Tragikomödie von Fernando de Rojas